Eagle Peak ist der Name von mehreren Bergen:

In den Vereinigten Staaten:

Alaska:
 Eagle Peak (Anchorage)
 Eagle Peak (Hoonah-Angoon)

Arizona:
 Eagle Peak (Cochise County)
 Eagle Peak (Gila County)
 Eagle Peak (Yavapai County)

Kalifornien:
 Eagle Peak (Contra Costa County)
 Eagle Peak (Fresno County)
 Eagle Peak (Kern County)
 Eagle Peak (Mariposa County, 1388 m)
 Eagle Peak (Mariposa County, 2362 m)
 Eagle Peak (Mendocino County)
 Eagle Peak (Modoc County)
 Eagle Peak (Mono County)
 Eagle Peak (San Bernardino County)
 Eagle Peak (San Diego County)
 Eagle Peak (San Luis Obispo County)
 Eagle Peak (Santa Cruz County)
 Eagle Peak (Shasta County)
 Eagle Peak (Tehama County)
 Eagle Peak (Trinity County)
 Eagle Peak (Tuolumne County)

Colorado:
 Eagle Peak (Custer County)
 Eagle Peak (Dolores County)
 Eagle Peak (Eagle County)

Idaho:
 Eagle Peak (Idaho)

Montana:
 Eagle Peak (Montana)

New Mexico:
 Eagle Peak (Catron County)
 Eagle Peak (Mora County)

Nevada:
 Eagle Peak (Nevada)

Oregon:
 Eagle Peak (Grant County)
 Eagle Peak (Lane County)
 Eagle Peak (Washington County)

Pennsylvania:
 Eagle Peak (Pennsylvania)

Texas:
 Eagle Peak (Brewster County)
 Eagle Peak (Hudspeth County)

Utah:
 Eagle Peak (Utah)

Washington:
 Eagle Peak (Lewis County)
 Eagle Peak (Stevens County, 716 m)
 Eagle Peak (Stevens County, 797 m)
 Eagle Peak (Yakima County)

Wisconsin:
 Eagles Peak
 Eagle Peak (Wisconsin)

Wyoming:
 Eagle Peak (Sublette County)
 Eagle Peak (Park County), 3462 m, höchster Berg des Yellowstone-Nationalpark
 Eagle Peak (Albany  County)

In Kanada:
Eagle Peak (British Columbia), in den Selkirk Mountains, British Columbia

In Australien:
 Eagle Peak (Australien)

In Neuseeland:
 Eagle Peak (Neuseeland)